Биринши — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Биринши — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Биринши — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.